Erich Hecke (1887-1947), mathématicien allemand ;
 Alphonse Van Hecke (1890-1981), général de brigade de l'Armée française ;
 Arthur Van Hecke (1924-2003), peintre français ;
 Abraham van den Hecken (vers 1610-1655), peintre et graveur néerlandais ;
 Denis Van Hecke (1951-), violoncelliste éclectique, auteur-compositeur-interprète ;
 Frank Vanhecke (1959-), homme politique belge, président du Vlaams Belang ;
 Henri Van Hecke (1882-1934), musicien belge ;
 Jan van den Hecke (1620-1684), peintre néerlandais ;
 Jan Paul van Hecke (2000-), footballeur néerlandais ;
 Johan Van Hecke (1954-), homme politique belge-flamand ;
 Lise Van Hecke (1992-), joueuse de volley-ball belge ;
 Preben Van Hecke (1982-), coureur cycliste belge ;
 Samuel van den Hecken (1595-1637), peintre flamand ;
 Stefaan Van Hecke (1973-), homme politique belge-flamand.

Voir aussi 
 l'Algèbre de Hecke, une déformation du groupe de Coxeter

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme néerlandais
Patronyme flamand
Homonymie